Müller-Dombois ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Mueller-Dombois (1925–2022), US-amerikanischer Vegetationskundler
 Eugen Müller-Dombois, deutscher Lautenist
 Richard Müller-Dombois, deutscher Flötist und Musikwissenschaftler